Die Abkürzung FLF steht für:
 Fédération Luxembourgeoise de Football, dem Luxemburger Fußballverband
 Fixed Length Field, Dateiformat für Tabellen in Textdateien
 Financials Licence File, Dateiendung für MS Dynamics NAV Lizenzfiles  
 Fleisch Fleckvieh, als Rasseschlüssel (Rind)
 Flugfeldlöschfahrzeug
 Flugplatz Flensburg-Schäferhaus in Schleswig-Holstein (IATA-Code)

FLF